Bonnard bezeichnet:

 Bonnard, französische Gemeinde im Département Yonne
 Edizioni Sylvestre Bonnard, italienischer Buchverlag in Mailand

Bonnard ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Bonnard (1883–1968), französischer Dichter und Politiker
 André Bonnard (1888–1959), Schweizer Gräzist
 Bernard de Bonnard (1744–1784), französischer Dichter

 Damien Bonnard (* 1978), französischer Schauspieler
 Giulio Bonnard (1885–1972), italienischer Filmkomponist

 Jean-François Bonnard (* 1971), französischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mario Bonnard (1889–1965), italienischer Schauspieler und Filmregisseur 
 Pierre Bonnard (1867–1947), französischer Maler
 Pierre Bonnard (Geistlicher) (1911–2003), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 René Bonnard (1882–1949), Schweizer Architekt
 Roger Bonnard (* 1947), französischer Maler und Grafiker
 Suzanne Bonnard (1904–??), Schweizer Fechterin

Siehe auch:
 Bonnard Trio
 Bonnar
 Bonard